Гонконгский гарнизон Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики (, ) — гарнизон Народно-освободительной армии Китая, отвечающий за обеспечение обороны Специального административного района Гонконг с 1997 года. Официально службу в Гонконге начал в том же году — после выхода Гонконга из-под британского контроля. До начала службы Гонконгского гарнизона НОАК, безопасность обеспечивал  при поддержке .

Собственно вооружённых сил у Гонконга нет, согласно Основному закону Гонконга, поэтому за его безопасность отвечает КНР.  располагается в здании в центре Гонконга. Численность гарнизона варьируется от 10 до 12 тысяч человек.

Роль гарнизона 
1 июля 1997 года вступило в силу решение Государственного совета КНР о присоединении Гонконга к Китайской Народной Республике на правах специального административного района и отправлении в город частей Народно-освободительной армии Китая, которым предстояло начать нести гарнизонную службу и обеспечивать безопасность города. Де-юре гонконгский гарнизон символизирует управление со стороны Пекина, де-факто представляет собой полностью боеспособные части НОАК. Согласно Основному закону, у Гонконга не может быть собственных вооружённых сил, поэтому ответственность за его оборону и безопасность, равно как и расходы на содержание отвечающих за это войск, на себя берёт Государственный совет КНР — до 1997 года колониальное правительство Гонконга вынуждено было тратить собственные средства на содержание британского контингента.

Закон о гарнизоне, принятый Всекитайским собранием народных представителей, содержит конкретные положения об обязанностях и поддержании дисциплины гарнизона, юрисдикции и иных вопросах, чтобы Гонконгский гарнизон НОАК исполнял свои обязанности в соответствии с законодательством КНР (Закон о гарнизоне) и Гонконга (Основной закон). Гонконгский гарнизон НОАК не имеет права вмешиваться во внутренние дела, а за поддержание общественного порядка отвечает Правительство Гонконга. Формально к обязанностям гарнизонной службы Гонконгский гарнизон НОАК приступил с полуночи 1 июля 1997 года. В настоящее время там присутствуют части сухопутных войск, военно-морских сил и военно-воздушных сил, подчиняющиеся Центральному военному совету КНР и входящие в Южный военный округ. Для поддержания рабочих контактов с Правительством Гонконга специально для общественности были открыты казармы на  и в районе Стэнли, чтобы продемонстрировать местному населению закреплённые законом обязанности гарнизона. Ежегодно проводятся учения и показательные выступления, по которым можно судить о постоянной боеготовности гарнизона.

Современная униформа Гонконгского гарнизона НОАК была представлена в 2007 году и отличается от униформы других частей НОАК. Все автомобили, используемые гарнизоном — машины с правым рулём, как и гражданские автомобили Гонконга, а на всех автомобильных номерах изображаются буквы ZG, что является сокращением от Zhugang () — «размещённый в Гонконге».

Командиры 

Гонконгский гарнизон НОАК подчиняется Южному военному округу и Центральному военному совету КНР в Пекине, а также сообщает Правительству Гонконга о любых своих действиях на территории Гонконга или в его окрестностях.

Командиры гарнизона
 Генерал-лейтенант  (1997—1999, назначен в 1994)
 Генерал-лейтенант Сюн Цзижэнь (1999—2004)
 Генерал-лейтенант Ван Цзитан (2004—2008)
 Генерал-лейтенант  (2008—2012)
 Генерал-лейтенант  (2012—2014)
 Генерал-лейтенант  (2014—2019)
 Генерал-майор Чэнь Даосян (с 2019)

Политические комиссары
 Генерал-майор Сюн Цзыжэнь
 Генерал-майор 
 Генерал-майор / генерал-лейтенант Лю Лянкай (дважды)
 Генерал-лейтенант Чжан Жучэн
 Генерал-лейтенант Ван Цзэнбо
 Генерал-лейтенант Юэ Шисинь
 Генерал-майор Цай Юнчжун

Сухопутные войска

Части 
 Гарнизонная десантно-штурмовая бригада (подразделение 53300), ранее 1-й Красный полк 1-й Красной дивизии 1-й Красной армии Китая. В 1949 году был 424-м пехотным полком 142-й пехотной дивизии 48-й полевой армии, в 1952 году стал 430-м пехотным полком 55-й полевой армии. С 1970 года — 487-й пехотный полк 163-й пехотной дивизии (переименование).
 
 Три десантно-штурмовых (вертолётных) батальона
 Механизированный батальон
 Артиллерийская батарея
 Инженерный батальон
 Разведывательно-диверсионная рота (Отряд пятиминутного реагирования, часть личного состава позже переведена во Взвод быстрого реагирования Макаоского гарнизона НОАК)
 Батальон сбора разведданных
 Бронетанковый конвой
 Шэньчжэньская база снабжения (подразделение 53310)
 Транспортная рота Шао Фэй

Объекты 
Гонконгским гарнизоном используются следующие военные объекты (в том числе те, что принадлежали Британской армии):
  — ранее 
  — ранее часть казарм Виктории, казарм Её Величества линейной пехоты
  — ранее казармы Осборн
  — база Отряда пятиминутного реагирования Сухопутных войск КНР
 Казармы Чхек Чуе
 Западные казармы — бывшие казармы Бонем-Тауэр, дом 88 на Бонем-роуд
  — база ВМС НОАК
  — аэродром ВВС НОАК
 Северный компонент — ранее линия Борнео
 Южный компонент — ранее линия Малайя
 Казармы Саньтхинь — ранее линия Кассино
 Казармы Таммэй — ранее Нгаутаммэй, Юэнлун
 Линия Галлиполи — Сатаукок-роуд, Фаньлин, ранее лагерь Саньвай
 Стрельбище Саньвай / Тайлин
 Линия Бирма — ранее военный лагерь Куинс-Хилл
  Коулун — гарнизонный госпиталь НОАК

Снаряжение

Флот

Эскадры 
 Эскадра 38081 — Южный флот ВМС НОАК

Базы 
  — , где ранее была 
 Казармы Тайо, Схэктсайпо — бывшая станция военно-морского наблюдения Тайо

Корабли

Авиация

Отряды 
 Вертолётная эскадрилья (подразделение 39968), авиабаза 
 Истребительная эскадрилья, авиабаза Гуандун

Базы 
 , Гонконг
 , к западу от Гуанчжоу, Гуандун
 Сводный отряд, Чхеклапкхок — аэропорт Гонконга

Снаряжение

Нашивки

Примечания

Ссылки 
 
 PLA Ground Force Equipment 
 PLA Navy Equipment 
 PLAAF Equipment 
 Houjian-Class Description 

Гонконг
Народно-освободительная армия Китая
Воинские части и формирования, созданные в 1994 году